Hředle is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Hředle (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Hředle (okres Rakovník), gemeente in okres Rakovník